Ади-Куала (; ) — город в регионе Дэбуб Эритреи. Находится на часовом поясе +3. Население в 2005 году составляло 7 589. Расположен недалеко от Эфиопской границы на шоссе (в эритрейском варианте — P-4), связывающем Эфиопию со столицей Асмэра (до Асмэры около 95 километров)

<center>

Примечания 

Города Эритреи